Национальная лига 1932/33 () — 36-й розыгрыш чемпионата Швейцарии по футболу с момента его основания.

Участники

Группа 1

Группа 2

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

Швейцария
Швейцария
Чемпионат Швейцарии по футболу
Спорт в Швейцарии в 1932 году
Спорт в Швейцарии в 1933 году